Miejscowości w USA:
 Mount Joy – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Mount Joy (ang. Mount Joy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Mount Joy (ang. Mount Joy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster